Юрий Фёдорович Антонов (род. 6 октября 1938 года, село Верхозим Даниловского района Пензенской области) — российский учёный-электротехник, специалист в области технической сверхпроводимости, доктор технических наук, профессор Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I.

Биография 
Родился 6 октября 1938 года в селе Верхозим Даниловского района Пензенской области.

В 1955 году окончил среднюю школу (с золотой медалью) и поступил в Высшее военно-морское инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского, затем перевёлся в Высшее военно-морское инженерное училище подводного плавания, которое окончил в 1960 г. по специальности «электрооборудование подводных лодок со специальными энергетическими установками».
Служил на атомной подводной лодке К-27 (Северный Флот).

В 1968 году уволен в запас, поступил в очную аспирантуру Института электромеханики АН СССР, в 1973 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. Одновременно учился на математико-механическом факультете Ленинградского государственного университета и получил диплом по специальности «математика».

С 1971 по 1991 год старший научный сотрудник отдела сверхпроводимости ВНИИэлектромаша, принимал участие в создании и вводе в промышленную эксплуатацию первого в мире криотурбогенератора КТГ-20 мощностью 20 МВт со сверхпроводящей обмоткой возбуждения.
 
С 1991 по 2008 г. ведущий научный сотрудник Отдела (института) электроэнергетических проблем (ОЭЭП) РАН. Одновременно в 1998-2004 гг. глава администрации муниципального образования
«Красненькая речка», Санкт-Петербург. 

С 2008 по 2012 г. старший научный сотрудник Лаборатории химической энергетики и экологии Института химии силикатов РАН.

С 2012 года:
 профессор кафедры «Теоретические основы электротехники» ФГБОУ ВО ПГУПС;
 Ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра инновационного развития пассажирских железнодорожных перевозок (НОЦ ПП ПГУПС);
 Заведующий научно-исследовательской лабораторией «Магнитоэлектрические транспортные системы» (НИЛ «МЭТС») НОЦ ПП ПГУПС.

Доктор технических наук (2011), тема диссертации «Сверхпроводниковые электрические машины и преобразователи с фазовым резистивно-сверхпроводящим коммутатором»).

С 2014 года является федеральным экспертом научно-технической сферы.

Научные интересы 
Научные интересы лежат в основном в области электродинамики низкотемпературных сверхпроводников серийного производства и высокотемпературных сверхпроводников второго поколения. В течение 1960—1980 годов выполнены пионерские исследования динамического промежуточно-смешанного состояния сверхпроводников, которые привели к открытию явления электромагнитной индукции постоянного тока.

Опытным путем и математической теорией доказал, что механизм появления на зажимах сверхпроводника разности потенциалов имеет единую физическую природу — направленное движение квантованных нитей магнитного потока (пучков таких нитей) или локальных макроскопических нормальных зон.

Публикации 
Соавтор монографий: 
 Глебов  И.А.., Шахтарин В.Н., Антонов Ю.Ф. Проблема ввода тока в сверхпроводниковые устройства. – Л.: Наука, 1985. – 208 с.
 Антонов Ю.Ф., Данилевич Я.Б. Сверхпроводниковые топологические электрические машины. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 368 с. – ISBN 978-5-9221-1092-1.
 Антонов Ю.Ф., Данилевич Я.Б. Криотурбогенератор КТГ-20: опыт создания и проблемы сверхпроводникового электромашиностроения. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. – 600 с. – ISBN 978-5-9221-1521-6.
 Антонов Ю.Ф., Зайцев А.А. Магнитолевитационная транспортная технология / под ред. В.А. Гапановича. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. – 476 с. – ISBN 978-5-9221-1540-7.
 «Магнитолевитационный транспорт: научные проблемы и технические решения» / Под. ред. Ю.Ф. Антонова, А.А.Зайцева – М.:ФИЗМАТЛИТ, 2015. – 612 с..– ISBN 978-5-9221-1627-5.

Общее количество публикаций: 115. Количество патентов 50 (РФ, ФРГ, США, Япония).

Награды 

 Золотая медаль ВДНХ (за разработку и внедрение сверхпроводниковых топологических генераторов).

Примечания

Ссылки
 http://rusmaglev.com/wp-content/uploads/2018/11/Obshhie-svedeniya-o-nauchnyh-rabotah-Antonova-YU.F..pdf
Научно-образовательный инженерный кластер "Российский Маглев" 
Российский фонд фундаментальных исследований 
Патенты 
журнал "Транспортные системы и технологии"  
ORCID ID 
Сетевое научное издание «Труды МАИ» 
Информационная система Math-Net.Ru — инновационный проект Математического института им. В. А. Стеклова РАН 
База данных ученых Профиль на ResearcherID
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU